Neuvy je název nebo součást názvu více míst ve Francii:

 Neuvy (Allier) – obec v departementu Allier
 Neuvy (Loir-et-Cher) – obec v departementu Loir-et-Cher
 Neuvy (Marne) – obec v departementu Marne
 Neuvy-au-Houlme – obec v departementu Orne
 Neuvy-Bouin – obec v departementu Deux-Sèvres
 Neuvy-Deux-Clochers – obec v departementu Cher
 Neuvy-en-Beauce – obec v departementu Eure-et-Loir
 Neuvy-en-Champagne – obec v departementu Sarthe
 Neuvy-en-Dunois – obec v departementu Eure-et-Loir
 Neuvy-en-Mauges – obec v departementu Maine-et-Loire
 Neuvy-en-Sullias – obec v departementu Loiret
 Neuvy-Grandchamp – obec v departementu Saône-et-Loire
 Neuvy-le-Barrois – obec v departementu Cher
 Neuvy-le-Roi – obec v departementu Indre-et-Loire
 Neuvy-Pailloux – obec v departementu Indre
 Neuvy-Saint-Sépulchre – obec v departementu Indre
 Neuvy-Sautour – obec v departementu Yonne
 Neuvy-sur-Barangeon – obec v departementu Cher
 Neuvy-sur-Loire – obec v departementu Nièvre